Neuenkirchen ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Neuenkirchen (bei Neubrandenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuenkirchen (bei Anklam), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuenkirchen (bei Greifswald), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuenkirchen (Rügen), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuenkirchen (Zarrentin am Schaalsee), Ortsteil der Stadt Zarrentin am Schaalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim

in Niedersachsen:
 Neuenkirchen (Land Hadeln), Gemeinde im Landkreis Cuxhaven
 Neuenkirchen (bei Bassum), Gemeinde im Landkreis Diepholz
 Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück), Gemeinde im Landkreis Osnabrück
 Neuenkirchen (Lüneburger Heide), Gemeinde im Landkreis Heidekreis
 Neuenkirchen (Altes Land), Gemeinde im Landkreis Stade
 Neuenkirchen-Vörden, Gemeinde im Landkreis Vechta
 Neuenkirchen (Liebenburg), Ortsteil der Gemeinde Liebenburg im Landkreis Goslar
 Neuenkirchen (Melle), Ortsteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück
 Neuenkirchen (Schwanewede), Ortsteil der Gemeinde Schwanewede im Landkreis Osterholz

in Nordrhein-Westfalen:
 Neuenkirchen (Kreis Steinfurt), Gemeinde im Kreis Steinfurt
 Neuenkirchen (Rietberg), Ortsteil der Stadt Rietberg im Kreis Gütersloh

in Schleswig-Holstein:
 Neuenkirchen (Bahrenfleth), Ortsteil der Gemeinde Bahrenfleth im Kreis Steinburg
 Neuenkirchen (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen

in Polen:
 Neuenkirchen, Kreis Ueckermünde/Pommern, deutscher Name von Dołuje, Ortschaft der Gmina Dobra, Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern

Personen:
 Neuenkirchen (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Christoph von Neuenkirchen (1567–1641), Schlosshauptmann auf Schloss Wolgast

Siehe auch:
 Neue Kirche (Begriffsklärung)
 Neuenkirch
 Neukirch (Begriffsklärung)
 Neukirchen (Begriffsklärung)
 Neukirchner (Begriffsklärung)
 Neunkirch
 Neunkirchen (Begriffsklärung)